Miejscowości o tej nazwie:
 Kollo – miasto w południowo-zachodnim Nigrze
 Al-Kull – miejscowość w Algierii

Osoby o tym nazwisku:
 Kristo Kollo – estoński siatkarz
 René Kollo – niemiecki śpiewak operowy
 Walter Kollo – niemiecki kompozytor, autor tekstów, wydawca